Plenio ist der Name von
 Martin Plenio (* 1968), theoretischer Physiker 
 Kurt Plenio (1891–1919), deutscher Germanist
 Ernst Plenio (1860–1919), von 1892 bis 1919 Landrat im Kreis Steinfurt